Екатерина Андреевна Жемчужная (урождённая — Булдыженко, по настоящей фамилии мужа — Александрович ; род. 28 марта 1944, Тула) — советская и российская актриса и певица, артистка московского театра «Ромэн». Народная артистка России (1999).

Биография 
Родилась в Туле, в семье артистов.

Училась в студии театра «Ромэн», затем в ГИТИСе.

Первым фильмом актрисы стал телесериал «Вечный зов», где она сыграла Зорицу, жену Поликарпа Кружилина (Пётр Вельяминов). Затем Екатерина Жемчужная сыграла цыганку Карму в «Карнавале» Татьяны Лиозновой.

Семья 
 Вдова. Муж — Георгий Николаевич Жемчужный (Александрович) (1945-2021), режиссёр театра «Ромэн»
 Дочь — Ляля Жемчужная, заслуженная артистка
 Зять — Роман Грохольский, народный артист
 Внучка — Анастасия Грохольская, студентка МГУ, актриса
 Внук — Андрей Жемчужный, актёр театра «Ромэн»
 Правнук — Филипп Жемчужный

Награды и звания 
 Заслуженная артистка РСФСР (1991).
 Народная артистка Российской Федерации (1999).
 Орден Дружбы (8 марта 2007 года) — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (27 февраля 2020 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 лауреат премии «Персона России».

Роли в театре «Ромэн» 
 «Мы — цыгане» Реж. И. Ром-Лебедев, Н. Сличенко
 «Колдовская любовь» Реж. Г. Жемчужный
 «Плясунья — дочь шатров» Реж. И. Ром-Лебедев

Роли в кино 
 1970 — О друзьях-товарищах — Цыганка на барахолке (в титрах не указана)
 1973 — 1983 — Вечный зов — Зорица (в титрах Е. Александрович)
1975 — Табор уходит в небо  — цыганка в таборе Рады (нет в титрах)
 1981 — Цыганское счастье — Мария
 1981 — Карнавал — Карма
 1982 — Прежде мы были птицами — озвучка
 1983 — Дамское танго — артистка цыганского ансамбля «Джанг» (нет в титрах)
 1987 — Цыганка Аза — Стася
 1987 — Где находится нофелет? — Земфира, цыганка-спекулянтка и гадалка
 1987 — Запомните меня такой — цыганка в аэропорту
 1990 — Чардаш Монти
 1990 — Очищение
 1990 — Нелюдь, или в раю запрещена охота
 1991 — Жизнь — женщина — Цыганка Люба
 1991 — Безумная Лори — цыганка из цирка
 1995 — Орел и решка — Родственница Валентина, цыганка с многодетной семьёй
 1995 — Зигзаг
 1996 — Королева Марго — цыганка Зарита
 2002 — Олигарх
 2005 — Талисман любви — Папуша
 2007 — Кавказ — озвучивание
 2008 — Обручальное кольцо — жена цыганского барона
 2009 — Кармелита. Цыганская страсть — Роза Саппоро, сестра Лексы
2014 - Если ты не со мной - Шанита, бабушка Зарины; цыганка

Интересные факты 
 2014 — была в составе   жюри  4-го конкурса интеграционных творческих коллективов Москвы Космофест-2014 (21-23 октября).

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Жемчужная на kinopoisk.ru
 Екатерина Жечужная на ruskino.ru

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Театр Ромэн
Исполнители цыганской песни